Onderdistrict in Indonesië
 Pringapus (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pringapus (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Pringapus (Pringapus), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java